Андрусенко — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрусенко Анатолій Петрович — український волейболіст.
 Андрусенко Валентин Кузьмич — Герой Радянського Союзу.
 Андрусенко Денис Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитро Андрусенко:
 Андрусенко Дмитро Васильович (1895–1965) — український диригент, бандурист, педагог.
 Андрусенко Дмитро Олександрович (1992–2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Андрусенко Корній Михайлович (1899–1976) — Герой Радянського Союзу.
 Андрусенко Микола Іванович (1922–2010) — український актор.
 Андрусенко Михайло — український бандурист.
 Андрусенко Сергій Іванович — кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 Андрусенко Юрко — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

 Андрусенко Ганна Валеріївна (1989) — російська акторка театру і кіно.
 Андрусенко Галина Борисівна ( 1937) — українська філологиня й мистецтвознавиця, член Національної спілки художників України (1994).
 Фарісєєва Ольга Володимирівна (в дівоцтві Андрусе́нко) — українська пляжна волейболістка; майстер спорту України міжнародного класу.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко